De Profundis (Oscar Wilde)
 De profundis (Pärt), een compositie door Arvo Pärt
 Psalm 130, ook bekend als De profundis

Hei is Latijn voor "uit de diepte".